Mega Man pode se referir a:

 Mega Man (personagem), um dos mascotes da Capcom, ou um dos jogos em que ele é o personagem principal:
 Mega Man (jogo), o primeiro jogo de Mega Man, lançado pela Capcom em 1987 para NES e depois adaptado para várias plataformas.
 Mega Man (PC), um jogo lançado para computador em 1991 pela Hi-Tech Expressions.
 Mega Man in Dr. Wily's Revenge, um jogo para Game Boy lançado em 1991 pela Capcom.
 Mega Man (Game Gear), um jogo para Game Gear lançado em 1995 pela US Gold.
 Mega Man (série original), a série de jogos original que começou em 1987.
 Mega Man (série), sequencia de séries que inclui a série Mega Man original, Mega Man X, Mega Man Zero, Mega Man ZX, Mega Man Legends e os spin-offs MegaMan: Battle Network e MegaMan: Star Force).
 Mega Man (série animada), uma série animada americana de 1995 baseada na série Mega Man original.
 Dwayne "Megaman" Vincent, vocalista da banda So Solid Crew.

Desambiguação